«Buena Vista (California)» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Buena Vista (condado de Amador, California), un área no incorporada.
 Buena Vista (condado de Mariposa, California), un área no incorporada.
 Buena Vista (condado de Nevada, California), una antigua área no incorporada.
 Buena Vista (condado de Santa Clara, California), un área no incorporada y antiguo lugar designado por el censo.
 Buena Vista (condado de Sonoma, California), un área no incorporada.
 Buena Vista (condado de Tehama, California), un área no incorporada.
 Buena Vista, es el antiguo nombre de Buttonwillow, en el condado de Kern.